() est un mot turc, prénom, nom de famille (l'un des plus courants en Turquie) et toponyme, qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Aydın, ville de Turquie dans la province d'Aydın ;
 Aydın, province de Turquie ;
 Aydın, circonscription électorale correspondant à ladite province ;
 Émirat d'Aydın ou beylicat des Aydinides, une des principautés frontalières turques fondées au  par les Oghouzes en Anatolie, qui doit son nom à son fondateur Aydınoğlu Mehmed Bey ;
 Eyalet d'Aydın, ancienne province de l'Empire ottoman située en Anatolie ;
 Vilayet d'Aydın, ancienne province de l'Empire ottoman située en Anatolie.

Prénom 
Aydın est un prénom masculin turc notamment porté par :
  (1993-), footballeur turc ;
  (1921-2018), architecte, auteur et chroniqueur turc ;
  (1942-), contre-amiral turc ;
  (1980-), footballeur germano-turc ;
  (1936-), entrepreneur turc ;
  (1941-), réalisateur, journaliste et chroniqueur turc ;
 Aydın Esen (1962-), musicien turc ;
  (1944-), footballeur et entraîneur turc ;
  (1941-2006), politologue et homme politique turc ;
  (1980-), homme politique allemand ;
  (1955-2003), joueur d’échecs azerbaïdjanais ;
 Aydin Ibrahimov (1938-), lutteur soviétique ;
  (1988-), footballeur germano-turc ;
  (1983-), musicien turc de pop musique ;
 Aydın Örs (1946-), joueur et entraîneur turc de basket-ball ;
 Aydın Polatçı (1977-), lutteur turc ;
 Aydın Süleymanlı (2005-), joueur d'échecs azerbaïdjanais ;
  (1943-2003), footballeur et entraîneur turc ;
  (1980-), footballeur turc ;
  (1939-), footballeur turc ;
 Aydın Yılmaz (1988), footballeur turc.

Patronyme 

  (1987-), footballeur turc ;
  (1928-2009), homme politique turc ;
  (1940-), homme politique turc ;
  (1956-), footballeur turc ;
  (1978-), acteur et journaliste de télévision allemand ;
  (1990-), footballeur turc ;
  (1973-), joueur turc de bağlama ;
  (1965-), diplomate turc ;
  (1998-), footballeur turc ;
  (1970-2003), graffiteur et rappeur germano-turc ;
  (1985-), chanteuse turque ;
  (1995-), footballeur turc ;
  (1971-), footballeur et entraîneur turc ;
  (1994-), footballeur turc ;
 Emre Aydın (1981-), chanteur et compositeur turc de rock ;
  (1957-), journaliste et historien turc ;
  (1982-), footballeur turc ;
  (1990-), footballeur turc ;
  (1995-), footballeur turc ;
  (1991-), footballeur turc ;
  (1988-), footballeur turc ;
  (1995-), footballeur turc ;
  (1947-), évêque turc ;
  (1935-), écrivain et activiste des droits de l’homme turc ;
  (1961-), historien et turcologue allemand ;
 Hüseyin Kenan Aydın (1962-), syndicaliste et député germano-turc ;
  (1996-), footballeur turc ;
  (1970-), avocate germano-turque ;
  (1995-), athlète turque de saut en hauteur ;
 Kelime Aydın-Çetinkaya (1982-), skieuse de fond turque ;
  (1934-), footballeur turc ;
  (1999-), acteur allemand ;
  (1975-), footballeur turc ;
 Mariana Aydın (1986-), joueuse de volley-ball moldave naturalisée turque ;
 Mehmet Aydın (1943-), homme politique turc ;
  (1942-), footballeur turc ;
 Merve Aydın (1990-), athlète turque ;
 Merve Aydın (1994-), joueuse turque de basket-ball ;
  (1993-), footballeur turc ;
  (1987-), footballeur germano-turc ;
 Musa Aydın (1980-), footballeur turc ;
 Okan Aydın (1994-), footballeur germano-turc ;
  (1971-), ecclésiastique turc ;
  (1990-), footballeur turc ;
  (1983-), boxeur turc ;
  (1980-), footballeur turc ;
  (1968-), femme politique autrichienne ;
 Volkan Aydın (1969-), joueur turc de basket-ball.
  (1971-), sociologue germano-turc ;
  (1979-), footballeur turc ;

Notes et références

Voir aussi 
 , patronyme turc composé du prénom masculin Aydın et du suffixe à valeur patronymique turc -oğlu qui signifie « fils de », accusatif du mot turc oğul qui signifie « fils ». Aydınoğlu signifie donc « fils d'Aydın ».

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc